The Tempest — десятый студийный альбом Insane Clown Posse, вышедший в 2007 году.

Об альбоме 
Insane Clown Posse заявляли, что после выпуска всех джокер-карт группа изменит свой стиль музыки. Таким образом, группа заявила, что альбом будет отличаться от предыдущих работ. Тогда об альбоме было очень мало известно, за исключением того, что продюсером выступит бывший продюсер «клоунов» Mike E Clark. До этого Кларк расстался с группой в 2000 году, и новость о его возвращении заинтересовала фанатов группы.

Первоначально выпуск альбома был назначен на 2006 год. Первая точная дата — 19 сентября 2006 года — была указана в буклете сольника Shaggy 2 Dope, F.T.F.O.. Позже ICP объявили, что релиз отложен на «пару месяцев». На The Howard Stern Show Violent J заявил, что альбом выйдет в феврале, а также, что его предположительное название — The Tempest. Позже на своём сайте группа разместила новость, что альбом выйдет 20 марта 2007 года.

23 февраля ICP выложили для загрузки первый сингл с The Tempest — «I Do This», а также семплер к альбому, который включал семплы из «Haunted Bumps», «The Party», и «I Do This!». Также было снято видео к песне «The Tower», которое было выпущено 16 февраля 2008 года; группа также разместила видео на своём веб-сайте.

Приём 
The Tempest дебютировал под № 20 в американском чарте Billboard 200, будучи проданным за первую неделю тиражом в 30 000 экземпляров. В июне 2007 года тираж альбома составил около 70 000 копий.

Список композиций 
 The Sky Is Falling
 Ride the Tempest
 Alley Rat
 Haunted Bumps
 Growing Again
 Hum Drum Boogie
 I Do This!
 What About Now?
 Watch My Ride
 News at 6 O’Clock
 The Tower
 The Party (feat. DJ Clay)
 Bitch, I Lied
 Play My Song
 Mexico City
 If I Was a Serial Killer

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Insane Clown Posse
Альбомы Psychopathic Records